Llista dels municipis de la Baixa Navarra:

Vegeu també 
 Pirineus Atlàntics
 Iparralde

Baixa Navarra
Baixa Navarra
Municipis del País Basc